Полосин — русская фамилия. Известные носители:

 Полосин, Алексей Иванович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Полосин, Али Вячеслав Сергеевич (род. 1956) — российский исламский (суфийский) богослов и общественный деятель.
 Полосин, Анатолий Фёдорович (1935—1997) — советский и российский футбольный тренер.
 Полосин, Евгений Максимович (1912—1982) — советский актёр.
 Полосин, Иван Иванович (1891—1956) — советский историк, библиограф, исследователь отечественного Средневековья.
 Полосин, Лев Владимирович (род. 1939) — советский певец.

 Полосина, Надежда Николаевна (род. 1946) — российский историк-музеевед.